Кебрион в древнегреческой мифологии:

 Кебрион — гигант. См. Гиганты.
 Кебрион —  сын Приама от наложницы. Убит Патроклом. См. Список детей Приама.
 (2363) Кебрион — троянский астероид Юпитера, двигающийся в точке Лагранжа L5, в 60° позади планеты.